Loving You, titre original du film américain Amour frénétique réalisé par Hal Kanter sorti en 1957 ;
 Loving You, album d'Elvis Presley et bande originale du film cité ci-dessus ;
 Loving You, chanson interprétée par Elvis Presley figurant sur cet album ;

 Lovin' You, chanson interprétée par la chanteuse américaine Minnie Riperton sortie en 1975 ;
 Lovin' you, chanson interprétée par la chanteuse japonaise Nanase Aikawa sortie en 1998.